Rauff ist der Nachname von:
Hermann Rauff (1853–1942), deutscher Geologe und Paläontologe
 Walther Rauff (1906–1984), nationalsozialistischer Kriegsverbrecher